Натуральне число 1240
 1240 рік до нашої ери
 1240 рік нашої ери